Als Kaiserbahnhof werden mehrere, ehemals von Fürsten besuchte oder benutzte Bahnhöfe bezeichnet:

in Deutschland
 der Kaiserbahnhof Halbe in Brandenburg
 der Kaiserbahnhof Joachimsthal, siehe Joachimsthal Kaiserbahnhof
 der Kaiserbahnhof Potsdam, siehe Bahnhof Potsdam Park Sanssouci#Kaiserbahnhof
 der Kaiserbahnhof Hamburg, siehe Bahnhof Hamburg Dammtor
 der Kaiserbahnhof Bad Homburg, siehe Fürstenbahnhof Bad Homburg
 der Kaiserbahnhof Göhrde, siehe Bahnhof Göhrde#Kaiserbahnhof
 der Kaiserbahnhof Kierberg, siehe Bahnhof Kierberg
 der Kaiserbahnhof Niedermendig, siehe Bahnhof Mendig
in Österreich

 der Kaiserbahnhof Laxenburg, siehe Bahnhof Laxenburg

in Russland

 der Kaiserbahnhof Groß Rominten (Ostpreußen), heute Oblast Kaliningrad

Siehe auch: Liste der Fürstenbahnhöfe, Fürstenbahnhof